

Nom de famille 

 Felipe Maeztu (1905-1958), officier français de la Légion étrangère, compagnon de la Libération.
 Gustavo de Maeztu (1887-1947), peintre et écrivain espagnol ;
 Maria de Maeztu (1881-1948), pédagogue féministe espagnole ;
 Ramiro de Maeztu (1874-1936), écrivain et homme politique espagnol.

Toponyme 

 Maeztu, village espagnol de la municipalité d'Arraia-Maeztu dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque;
 Arraia-Maeztu, commune d'Alava dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Homonymie de patronyme basque
Patronyme basque